Li Lykke Timotej Zachrisson, nota come Lykke Li – cantautrice e musicista svedese
 Mattias Zachrisson – pallamanista svedese
 Monica Zachrisson – ex cestista svedese